Michel Belisle (né le  à Brownsburg, dans la province de Québec au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1970-1971 || Rangers de Drummondville || LHJMQ ||61 ||14 ||26 ||40 ||60 ||6 ||1 ||2 ||3 ||15
|- 
|1971-1972|| Rangers de Drummondville || LHJMQ ||62 ||14 ||26 ||40 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|1972-1973 || Rangers de Drummondville || LHJMQ ||11 ||7 ||4 ||11 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1972-1973 || Bleu Blanc Rouge de Montréal || LHJMQ ||54 ||20 ||54 ||74 ||79 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1973-1974 || Voyageurs de la Nouvelle-Écosse || LAH ||74 ||9 ||6 ||15 ||18 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|- 
|1974-1975 || Nordiques du Maine || NAHL ||64 ||22 ||33 ||55 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1974-1975 || Voyageurs de la Nouvelle-Écosse || LAH ||5 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 

Naissance en octobre 1953
Joueur québécois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Choix de repêchage des Nordiques de Québec (AMH)
Joueur des Voyageurs de la Nouvelle-Écosse
Joueur des Nordiques du Maine
Attaquant de hockey sur glace